Korean Music Awards (, Хангук Тэчжун Ымаксан, сокращённо: KMA) — музыкальная премия, ежегодно вручаемая в Республике Корея.

Первое вручение премии состоялась в 2004 году, на котором были отмечены достижения музыкантов в предыдущем году.

Победителей определяет судейский комитет, состоящий из музыкальных критиков, продюсеров программ на музыкальных радио и других профессионалов в этой сфере.

В первые годы премия частично финансировалась Министерством культуры, но с 2009 года государственная поддержка прекратилась без объяснения причин.

В  отличие от других музыкальных премий, где известные группы доминируют не только в числе победителей, но и в списке номинантов, KMA работает с разными жанрами и с разными артистами, как популярными, так и не очень известными.

Музыкант года 
С 2004 по 2007 год премией в категории «Музыкант года» награждались мужской исполнитель, женский исполнитель и группа.

Альбом года

Песня года

Новичок года

Награды по жанрам

Лучший поп-альбом

Лучшая поп-песня

Лучший рок-альбом

Лучшая рок-песня

Лучший альбом современного рока

Лучшая песня современного рока

Лучший Метал & Хардкор альбом

Лучший фолк-альбом

Лучшая фолк-песня

Лучший Данс & Электроник альбом

Лучшая Данс & Электроник песня

Лучший хип-хоп альбом

Лучшая хип-хоп песня

Лучший R&B & Соул альбом

Лучшая R&B & Соул песня

Лучший Джаз & Кроссовер альбом

Лучшая Джаз & Кроссовер песня

Лучшее Джаз & Кроссовер исполнение

Лучший Кино / ТВ саундтрек альбом

Награды за популярность 
Награды, присуждаемые по голосованию интернет-пользователей.

Группа года

Женский музыкант года

Мужской музыкант года

Рок-музыкант года

Музыкант современного рока

Хип-хоп музыкант года

Поп-музыкант года

Данс & Электроник музыкант года

R&B & Соул музыкант года

Джаз & Кроссовер музыкант года

Специальные награды

Специальная награда по выбору комитета

Награда за достижения

Звукозаписывающий лейбл года

Примечания

Ссылки 
www.koreanmusicawards.com — официальный сайт Korean Music Awards
Korean Music Awards в Facebook
Korean Music Awards в «Твиттере»

Награды по алфавиту
Музыкальные премии
Мероприятия, регулярно проводимые с 2004 года
Музыкальные премии Республики Корея
Награды, появившиеся в 2004 году